

Patronyme

Familles 

 Famille de Lastours, ancienne famille noble du Limousin,
 Famille Dor de Lastours, famille noble du Languedoc.

Personnes 
 Élie Dor de Lastours, (1874-1932), était un homme politique français ;
 François Rigail de Lastours (1855-1885), explorateur français ;
 Gouffier de Lastours, était un chevalier limousin qui participa à la première croisade.

Toponyme

Communes 
 Lastours est une commune française, située dans le département de l'Aude et la région Languedoc-Roussillon.
 Rilhac-Lastours, est une commune française, située dans le département de la Haute-Vienne et la région Limousin.

Châteaux 
 Châteaux de Lastours : quatre châteaux du pays cathare situés sur la commune de Lastours dans le département de l'Aude,
 Château de Lastours : château français, situé sur la commune de Rilhac-Lastours dans la Haute-Vienne,
Château de Lastours : château français situé à Lisle-sur-Tarn dans le Tarn,
Château de Lastours : château français situé sur la commune de Castres dans le Tarn,
Château de Lastours : château français situé sur la commune de Sainte-Croix dans le Lot. 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme